Das Japan Darts Masters war ein Dartwettbewerb, der von der PDC organisiert wurde. Es gehörte zur World Series of Darts und wurde zum 1. Mal ausgetragen.

Teilnehmerfeld 

Acht Topspieler der PDC Order of Merit

  Michael van Gerwen
  Phil Taylor
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Peter Wright
  James Wade
  Raymond van Barneveld
  Stephen Bunting

Top 4 Japanische Spieler

  Haruki Muramatsu
  Masumi Chino
  Sho Katsumi
  Morihiro Hashimoto

4 Spieler des Host Nation Qualifier

  Katsuya Aiba
  Yuki Yamada
  Shintaro Inoue
  Chikara Fujimori

Endergebnisse

Turnierverlauf

Finale

Weblinks 
 Turnierplan auf Darts1

Tokyo Darts Masters
Sportveranstaltung in Yokohama
World Series of Darts 2015